Synagoge Neve Shalom, een synagoge in Paramaribo, Suriname
Neve Shalom-synagoge (Istanboel), een synagoge in Istanbul, die het doelwit was van meerdere terroristische aanslagen
Neve Shalom - Wāĥat as-Salām, een Arabisch-joods dorp in Israël, dat zich inzet voor een vreedzame samenleving tussen Palestijnen en Israëliërs
Neve Shalom (wijk), een wijk in Zuid-Tel Aviv